Серге́й Серге́евич Его́ров:
 Егоров, Сергей Сергеевич (1951—2012) — генерал-лейтенант, заместитель начальника академии ФСБ.
 Егоров, Сергей Сергеевич (известен как: Семён Горов; род. 1971) — украинский режиссёр мюзиклов.
 Егоров, Сергей Сергеевич (1906—1994) — советский футболист.